Ел Барко има више значења:

 Ел Барко (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Барко (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Барко (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Барко (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Барко (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Барко (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику